Vincent van Eijck (1645-1733), schout van  Sint Huijbertsgerecht, Noord-Waddinxveen, Middelburg, Zuidwijk en Reeuwijk
 Vincent van Eijck (1708-1788), burgemeester van Gouda